В списке крупнейших авиакомпаний мира представлены рейтинги авиакомпаний мира по нескольким различным критериям. Так крупнейшая авиакомпания определяется по финансовым показателям, количеству перевезенных пассажиров и грузов, уровню пассажиро- и грузооборота, а также по размеру воздушного флота и общему числу направлений.

Список составлен как по данным ведущих консалтинговых агентств, так и по годовым финансовым и производственным отчетам самих авиакомпаний.

По финансовым показателям 

Список крупнейших авиационных публичных компаний (исключая Emirates, находящейся в государственной собственности) по версии Forbes Global 2000 2014 года:

Примечания
 Включая American Airlines и US Airways
 Включая British Airways, Iberia и др.

По количеству перевезённых пассажиров 

Авиакомпании по количеству перевезенных пассажиров в год (млн чел.):

Примечания
  Включая American Eagle. В данные после 2013 года включены показатели US Airways.
  Включая  Delta Connection.
  Включая  United Express. В данные после 2010 года включены показатели Continental Airlines.
  В данные после 2011 года включены показатели AirTran Airways.
  Включая  Shanghai Airlines и China United Airlines.
  Включая  Lufthansa Regional и Germanwings.
  Включая  LAN Airlines и TAM Airlines.
  Включая  EasyJet Switzerland.

По пассажирообороту 

Авиакомпании по уровню пассажирооборота в год (млн пассажиро-километров):

Примечания
  Включая American Eagle. В данные после 2013 года включены показатели US Airways.
  Включая United Express.
  Включая Delta Connection.
  В данные после 2011 года включены показатели AirTran Airways.
  Включая Lufthansa Regional и Germanwings.
  Включая Xiamen Airlines, Shantou Airlines, Zhuhai Airlines, Guizhou Airlines и Chongqing Airlines.
  Включая Shenzhen Airlines (включая Kunming Airlines), Air Macau и Dalian Airlines.
  Включая HOP! и Transavia France.
  Включая BA CityFlyer и OpenSkies.

По грузообороту 

Авиакомпании по уровню грузооборота в год (млн тонно-километров):

Таблица составлена на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

По размеру флота 

Данные на 2021 год.

По количеству пунктов назначения 
В таблице перечислены все коммерческие авиакомпании мира, маршрутная сеть регулярных перевозок у которых (без перевозок по код-шеринговым соглашениям) включает более ста пунктов назначения.

Лидеры по регионам

Регулярные пассажирские перевозки

Источники 
Таблицы составлены на основе данных Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (ИАТА).

Примечания 

к